

Гінклі — місто, штат Міннесота
 Гінклі — місто, штат Юта
 Гінклі — селище, штат Іллінойс